Avannarleq bezeichnet:
 Avannarleq (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Avannarleq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Avannarleq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Avannarleq (Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Avannarleq (Insel, Ilulissat) (Nordø), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Avannarleq (Insel, Upernavik) (Nordø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland